RAVO (leerlooier), een voormalige leerlooierij en schoenfabriek in de Nederlandse stad Ravenstein
 RAVO (veegmachinefabrikant), een Nederlandse fabrikant van veegmachines